Onslow kan syfta på:

Personer med efternamnet Onslow

Personer med förnamnet Onslow 
 Onslow Stearns (1810-1878), amerikansk politiker

Geografi

Australien 

 Onslow, Western Australia, ort, Ashburton,

USA 

 Onslow, Iowa, ort, Jones County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar